

Filosofia 
 Spirito – forza vitale, forma dell'essere diversa dalla materia, principio globale della realtà
Spirito – essere immateriale, benigno o maligno, oggetto di pratiche esoteriche note come spiritismo
 Spirito o spiritello – nel dolce stil novo, personificazioni che muovono l'anima soprattutto all'amore, o ad altri sentimenti umani

Linguistica 
 Spirito – nella lingua greca antica, segno diacritico posto sulle vocali iniziali delle parole, che ha funzioni diverse a seconda che sia "dolce" o "aspro"

Musica 
 Spirito – album dei Litfiba del 1994
 Spirito – singolo dei Litfiba del 1994

Persone 
 Mario Coda Spirito – partigiano e politico italiano
 Ugo Spirito – filosofo italiano

Psicologia 
 Spirito – sinonimo di anima
 Spirito – indole della persona a reagire con coraggio, intraprendenza, umorismo, senso satirico
 Spirito animale o psichico, che nella fisiologia antica si riteneva preposto all'attività motoria e sensoriale

Sostanze 
 Spirito – sinonimo di bevanda alcolica

Pagine correlate 
 Santo Spirito
 Spirit
 Spiriti

Altri progetti